

Sigle 
Task force – concetto di tattica militare
 TransFlash – precedente nome delle microSD, un tipo di memoria flash
 TransFurry' – Sequenze che riguardano la trasformazione furry
 Tribunale federale (svizzero) – la più alta autorità giuridica della Svizzera
 Transformers-L'abbreviazione di Transformers, i robot senzienti trasformabili provenienti dal pianeta immaginario Cybertron .

Biologia 
 Tissue factor – fattore tissutale, glicoproteina
 Transcription Factor – fattore di trascrizione del DNA
 Transferrina – proteina plasmatica

Codici 
 TF – codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Territori francesi meridionali
 TF – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Santa Cruz de Tenerife (Spagna)
 TF – codice ISO 3166-2:FR dei Territori francesi meridionali

Informatica 
 TorrentFreak – Sito web di notizie sul file sharing
 .tf – dominio di primo livello dei Territori francesi meridionali

Altro 
 TF – simbolo del terafarad
 TF – targa automobilistica del circondario del Teltow-Fläming (Germania)